USS Paul Jones je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Paul Jones (DD-10)
 USS Paul Jones (DD-230)

Paul Jones